Роџер Федерер је други пут освојио турнир. У финалу је победио Ендија Родика резултатом 4-6, 7-5, 7-6, 6-4.

Носиоци 

  Роџер Федерер (победник)
  Енди Родик (финалиста)
  Гиљермо Корија (друго коло)
  Давид Налбандијан (повукао се пре почетка турнира)
  Тим Хенман (четвртфиналиста)
  Хуан Карлос Фереро (треће коло)
  Лејтон Хјуит (четвртфиналиста)
  Рајнер Шитлер (треће коло)
  Карлос Моја (четврто коло)
  Себастијан Грожан (полуфиналиста)
  Марк Филипусис (четврто коло)
  Шенг Схалкен (четвртфиналиста)
  Парадорн Сричапан (прво коло)
  Марди Фиш (друго коло)
  Николас Масу (прво коло)
  Јиржи Новак (прво коло)
  Јонас Бјеркман (треће коло)

<li>  Фелисијано Лопез (треће коло)
<li>  Марат Сафин (прво коло)
<li>  Томи Робредо (друго коло)
<li>  Хуан Игнасио Чела (друго коло)
<li>  Андреј Павел (друго коло)
<li>  Макс Мирни (прво коло)
<li>  Фернандо Гонзалез (треће коло)
<li>  Доминик Хрбати (треће коло)
<li>  Тејлор Дент (треће коло)
<li>  Роби Џинепри (четврто коло)
<li>  Иван Љубичић (прво коло)
<li>  Никола Кифер (прво коло)
<li>  Винсент Спејдија (четврто коло)
<li>  Михаил Јужни (прво коло)
<li>  Хишам Арази (треће коло)
<li>  Луис Орна (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 2004.
Вимблдон — мушкарци појединачно